Эль-Фуджа́йра:

 Эль-Фуджайра — город в ОАЭ
 Эль-Фуджайра — эмират в ОАЭ

См. также 
 
 Аль-Фуджайра (футбольный клуб)